Hepworth ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hepworth (1903–1975), britische Bildhauerin
 Cecil Hepworth (1874–1953), britischer Filmregisseur und -produzent

 John Hepworth (* 1944), australischer anglikanischer Bischof
 Mary Hepworth, siehe Mary Target, britische Psychologin und Psychoanalytikerin
 Philip Dalton Hepworth (1890–1963), britischer Architekt und Landschaftsgestalter